Invasion of the Body Snatchers puede referirse a:

 la película de 1956 Invasion of the Body Snatchers;
 la película de 1978 Invasion of the Body Snatchers.